Lavieren (frz. für ausweichen) bedeutet:
 Segeln gegen den Wind
 Lavierung, eine Maltechnik
 Lavieren (Schach), ein strategisches Konzept im Schachspiel
 das taktische, berechnende Abwägen von Vor- und Nachteilen zwischen u. U. widerstreitenden Interessen bzw. das Ausweichen vor Entscheidungen gegenüber potentiellen Verbündeten und/oder Gegnern